Larnaca steht für:

 Larnaka, eine Hafenstadt auf Zypern
 Larnaca (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung